Osthold ist der Familienname von:

 Paul Osthold (1894–1979), deutscher Staatswissenschaftler
 René Osthold (* 1965), deutscher Pistolenschütze und Olympiateilnehmer